Клыжово:
 Клыжово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Клыжово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.